Sergueï Pavlovitch Kalinine - en  et en anglais  - (né le  à Omsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il commence sa carrière au niveau adulte dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe en 2008. Deux ans plus tard, il débute dans la Ligue continentale de hockey. Il part en Amérique du Nord en 2015. Il signe avec les Devils du New Jersey dans la Ligue nationale de hockey. Il joue son premier match le  face aux Jets de Winnipeg.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part à la Super Serie Subway en 2010. Il honore sa première sélection senior le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Trophées et honneurs personnels 
 2010 : participe au Match des étoiles avec la conférence Est de la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 41|| 5|| 13|| 16|| || || || || || 
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Omskie Iastreby || MHL || 54|| 14|| 22|| 36|| 52|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011 || Avangard Omsk|| KHL || 24|| 0|| 1|| 1|| 0|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|- 
| 2010-2011 || Omskie Iastreby || MHL || 5|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 53|| 9|| 9|| 18|| 20|| 19|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2012-2013|| Avangard Omsk || KHL || 26|| 2|| 6|| 8|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 51|| 8|| 9|| 17|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 58|| 12|| 13|| 25|| 49|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 78  || 8  || 7  || 15  || 33  || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Devils du New Jersey|| LNH || 43 || 2 || 2 || 4 || 15 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 19 || 2 || 2 || 4 || 9 || 11 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 49|| 15|| 16|| 31|| 20|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 39|| 3|| 9|| 12|| 8|| 15|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL||57 || 7 || 3 || 10 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 56 || 12 || 13 || 25 || 26 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 40 || 6 || 9 || 15 || 27 || 15 || 1 || 4 || 5 || 6
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 68|| 12|| 16|| 28|| 20|| -|| -|| -|| -|| -

| 121 || 10 || 9 || 19 || 48 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +2|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 6|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 2|| 3|| 8|| +2|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Omsk
Naissance en RSFS de Russie
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Champion olympique de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Traktor Tcheliabinsk